Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2015 de l'Open d'Australie.

Primes et points 

NB : Un joueur qualifié pour le tableau principal mais éliminé au  reçoit 25 points ATP.

Faits marquants

Avant le tournoi 
 On note les forfaits du Tchèque Radek Štěpánek ( mondial, remplacé par le Colombien Alejandro González), en raison d'un souci musculaire à la jambe droite ; de l'Allemand Tommy Haas ( mondial; remplacé par le Slovaque Lukáš Lacko), toujours pas remis de son opération à l'épaule pratiquée en  ; du Serbe Janko Tipsarević, descendu au  mondial à la suite de sa double opération au pied gauche, l'écartant ainsi des courts depuis plus d'un an, souffrant cette fois-ci d'une infection à un poumon, remplacé par l'Israélien Dudi Sela ; de l'Américain Jack Sock ( mondial, remplacé par le Français Stéphane Robert), opéré à la hanche ; de l'Allemand Florian Mayer ( mondial, remplacé par l'Allemand Peter Gojowczyk), dont le dernier tournoi remonte à  ; du Français Jo-Wilfried Tsonga (, remplacé par le Français Kenny de Schepper) qui souffre d'une inflammation persistante à l'avant bras droit et du Croate Marin Čilić, vainqueur de l'US Open 2014 et  mondial, touché au bras droit, remplacé par le Britannique James Ward.
 Juan Martín del Potro, absent du circuit depuis près de 10 mois à cause d'une blessure au poignet gauche, déclare forfait la veille du tournoi, ressentant toujours une douleur à ce même poignet. Il est remplacé par le Japonais Hiroki Moriya,  mondial.
 Lleyton Hewitt joue cette année le  Open d'Australie de sa carrière (d'affilée), un record dans l'histoire du tournoi.

Pendant le tournoi 
 Seulement six Français sont cette année présents au deuxième tour, le plus faible total en Grand Chelem depuis le tournoi de Wimbledon 2006.
 Au troisième tour, il ne reste plus que 2 Français, le moins bon bilan tricolore depuis l'Open d'Australie 2005.
 Pour la première fois depuis 2011, il n'y aura aucun représentant français en huitièmes de finale à Melbourne.
 Le Suisse Roger Federer est éliminé au troisième tour par l'Italien Andreas Seppi sur le score de  6-4, 7-6, 4-6, 7-6, gagnant pour la première fois contre le Suisse après 10 défaites consécutives. Il faut remonter à 2003 pour ne pas voir Federer en demi-finale à Melbourne et même depuis 2001 tomber avant les huitièmes.
 Pour la première fois depuis l'Open d'Australie en 2012, il y a 2 Australiens en huitième de finale : Bernard Tomic et Nick Kyrgios. Et avec la victoire de Kyrgios, c'est la première fois depuis 10 ans qu'il y en a un en quarts de finale (après la finale de Lleyton Hewitt en 2005).
 À noter aussi le bon parcours de Gilles Müller, éliminant au  Roberto Bautista-Agut  mondial et au  John Isner  mondial. C'est la troisième fois qu'il atteint la deuxième semaine d'un Grand Chelem après l'US Open en 2008 et 2011.
 Lors du quart de finale opposant Rafael Nadal à Tomáš Berdych, le Tchèque restait sur 17 défaites consécutives avant ce match et sa dernière victoire sur Nadal remontait à 2006. Berdych parvient à le battre en 3 sets plutôt secs 6-2, 6-0, 7-6. L'Espagnol encaisse alors seulement son troisième 6-0 dans les tournois du Grand Chelem.
 Tous les quarts de finale se sont joués en trois sets et ont duré environ 2 h, avec un tie-break à chaque fois.
 En demi-finale, le quadruple vainqueur de l'épreuve Novak Djokovic et le tenant du titre Stanislas Wawrinka s'affrontent dans un match serré de 3 heures 30 remporté par le Serbe. Dans l'autre demi-finale, Andy Murray s'impose face à Tomáš Berdych et atteint la finale pour la .
 La finale oppose Novak Djokovic et Andy Murray, comme en 2011 et 2013. Les deux premiers sets sont serrés et se terminent au tie-break, un pour chaque joueur. À 3-3 dans le troisième set, le Britannique craque et perd 9 jeux d'affilée. Le Serbe s'impose dans le Grand Chelem australien pour la , un record dans l'ère Open.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Tennis en Australie en 2015
Open Australie Simple messieurs
Tennis en janvier 2015
Tennis en février 2015